Copa Telmex 2008 — 11-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 18 по 24 февраля.

Первым сеянным в одиночном турнире являлся аргентинец Давид Налбандян (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Налбандян выигрывает свой 1й титул на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 8й за карьеру.
 Хосе Акасусо выходит в свой 1й финал на соревнованиях основного тура ассоциации в сезоне и 10й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Агустин Кальери выигрывает свой первый в году и 3й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.
 Луис Орна выигрывает свой 2й в году и 5й за карьеру парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

См. также 
 Copa Telmex
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2008 года
2008